И́горь Анто́нов:
 Антонов, Игорь Германович (1953—2022) — председатель Тольяттинского совета народных депутатов.
 Антонов, Игорь Павлович (род. 1946) — советский военачальник, генерал-майор.
 Антонов, Игорь (род. 1964) — советский и латвийский футболист. Примечания